Ву́лиця Миха́йла Коте́льникова — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Вулиця Михайла Котельникова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Михайла Котельникова — вулиця в місті Морозовськ Ростовської області.

Вулиці, названі на честь людей